Гаргалам ()— горная вершина на границе Шатойского и Веденского районов Чеченской республики, Россия.

Описание 
Расположена к юго-востоку от горы Барзиарлам, к северу от хребта Бахелам. Вдоль восточных склонов протекает река Дзиуах, берущая начало на хребте Бахелам. Ближайший населённый пункт Нежалой. Высота над уровнем моря составляет 2196 метра.

Название горы с чеченского переводится как «Круглая гора». По другой версии вайнхский топоним «горгай» означает «укрепление», «замок».

Примечания 

Горные вершины Чечни